Wodzisław – gmina miejsko-wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie jędrzejowskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie kieleckim.

Siedzibą gminy jest miasto Wodzisław.

Na koniec 2010 r. gminę zamieszkiwało 7406 osób.

W czasach Królestwa Polskiego gmina należała do powiatu andrejewskiego (jędrzejowskiego) w guberni kieleckiej.  do gminy przyłączono pozbawiony praw miejskich Wodzisław.

Nadanie 1 stycznia 2021 praw miejskich Wodzisławowi, zmieniło typ gminy z wiejskiej na miejsko-wiejską.

Miejscowości

Struktura powierzchni 
1 stycznia 2011 r. powierzchnia gminy wynosiła 144,31 km².

W 2007 r. 82% obszaru gminy stanowiły użytki rolne, a 12% – użytki leśne.

Demografia 
Dane z 31 grudnia 2010 r.:

 Piramida wieku mieszkańców gminy Wodzisław w 2014 roku.

Sołectwa 
Brzeście
, Brzezinki
, Dębiany
, Droblin
, Folga Pierwsza
, Jeziorki
, Judasze
, Kaziny
, Klemencice
, Konary
, Kowalów Dolny
, Kowalów Górny
, Krężoły
, Laskowa
, Lubcza
, Ludwinów
, Łany
, Mieronice
, Mierzawa
, Nawarzyce
, Niegosławice
, Nowa Olszówka
, Olbrachcice
, Pękosław
, Piotrkowice
, Piskorzowce
, Podlesie
, Pokrzywnica
, Promyk
, Przezwody
, Przyłęczek
, Przyłęk
, Przyrąb
, Sadki
, Sielec
, Stara Olszówka
, Strzeszkowice
, Świątniki
, Wodacz
, Wodzisław
, Wola Lubecka
, Września
, Zarzecze

Sąsiednie gminy 
Działoszyce, Jędrzejów, Kozłów, Książ Wielki, Michałów, Sędziszów

Przypisy